Ви́ктор Си́доров:
 Сидоров, Виктор Владимирович (род. 1932) — советский и российский историк, краевед, фольклорист.
 Сидоров, Виктор Иванович (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.
 Сидоров, Виктор Иванович (1953—2018) — спортивный деятель, Заслуженный работник физической культуры РФ.
 Сидоров, Виктор Павлович (род. 1937) — начальник Киевского суворовского военного училища (1983—1992), генерал-майор.
 Сидоров, Виктор Сергеевич (1930—2002) — российский учёный-биохимик, заслуженный деятель науки Карельской АССР (1990).
 Сидоров, Виктор Степанович (1927—1987) — советский писатель.